Det har funnits flera personer med namnet Markus Johansson, bland andra:
Radioprogramledaren Markus "Knappen" Johansson
Barnprogramledaren Markus Granseth
 Släggkastaren Markus Johansson (släggkastare)